Бермуды принимали участие в Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине (Германия) в первый раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Страну представляли 5 пловцов.

Результаты соревнований

Плавание 

Спортсменов — 5
Мужчины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1936 года
1936 год на Бермудских Островах